Het ATP-toernooi van Metz 2010 (met de officiële naam Open de Moselle 2010) werd gespeeld van 20 tot en met 26 september 2010. Toernooilocatie: de indoor hardcourtbanen van de Arènes de Metz in de Franse stad Metz.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Metz
ATP-toernooi van Metz